73-й Каннский международный кинофестиваль — международный кинофестиваль, который был запланирован на май 2020 года, но не прошёл в стандартном формате ввиду эпидемиологической ситуации во Франции, стране проведения.

Организация 
13 января 2020 года Спайк Ли был назначен председателем жюри. Однако из-за распространения COVID-19 во Франции руководство фестиваля 14 апреля 2020 года объявило, что фестиваль не может быть проведён в его «первоначальной форме».

Ранее руководство фестиваля рассматривало возможность проведения фестиваля в июне или июле, после отмены мероприятия. В середине марта главное место проведения фестиваля, Grand Auditorium имени Луи Люмьер был преобразован во временный приют для бездомных. В мае 2020 года было объявлено, что фестиваль не будет проводиться, как прежде, но официальный отбор фильмов будет проводиться 3 июня 2020 года.

Официальная программа 
Официальная программа была разделена на несколько неконкурирующих между собой подкатегорий. Половина из них была сформирована в зависимости от статуса режиссёра, остальные фильмы были распределены по жанрам.

Верность (или те, кого уже хоть раз выбирали ранее)

Новоприбывшие

Полнометражный дебют

Прочие фильмы

Киноальманах

Документальное кино

Комедия

Анимация

Параллельная программа

Международная неделя критики 
Следующие фильмы получили специальную и официальную метку, поставленный Международной неделей критики.

Features

Короткометражные фильмы

Режиссёрская ночь 
Режиссёрская неделя была не организована.

АРНК (ACID) 
Следующие фильмы получили специальную и официальную метку, предоставленный АРНК (ACID) (Ассоциация по распространению независимого кино).

Программа ACID Trip #4, которая должна была быть посвящена молодёжному чилийскому кинематографу, была перенесена на 2021 год.

Примечания

Ссылки 
 

Каннский кинофестиваль
2020 год во Франции
Кинофестивали 2020 года
Май 2020 года
Влияние пандемии COVID-19 на кинематограф